

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Salmanasar IV wysłał asyryjskie wojska przeciw Urartu.
 Azja
 Trzęsienie ziemi w Chinach. Chiński wróżbita Bo Yangfu zinterpretował je jako zapowiedź kryzysu dynastii Zhou.